De finale van de Copa del Rey van het seizoen 1987/88 werd gehouden op 30 maart 1988 in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. FC Barcelona nam het op tegen titelverdediger Real Sociedad. Aanvoerder José Ramón Alexanko scoorde na een uur spelen het enige doelpunt van de finale.

Wedstrijd

1988
FC Barcelona
Real Sociedad
Voetbal in 1988
Sportevenement in Madrid